Калинка може бити:

 , женско име

Села:

 , село у Крџалијској области, Бугарска
 , село у Војводству лублинском, Пољска

Види још 

 Каљинка, вишезначна одредница